Agios Nikolaos (Cipar), grad na Cipru
 Agios Nikolaos (Kreta), grad na Kreti, u Grčkoj